Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Eric Taino e Martin Verkerk 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (semifinali)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (quarti di finale)

 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (Campioni)
 Ignacio Hirigoyen /  Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2002